Turbon steht für
 Turbon AG, Hersteller von Drucker-Verbrauchsmaterial
 Turbon Werke, ehemaliges Maschinenbauunternehmen
 El Turbón, Bergmassiv der Pyrenäen